Ла Амапола има више значења:

 Ла Амапола (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Амапола (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Амапола (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Амапола (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Амапола (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Амапола (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Амапола (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Амапола (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Амапола (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Амапола (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Амапола (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Амапола (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику